Spaceman steht für:

 Spaceman (1997), Film von Scott Dikkers
 Spaceman (2016), Film von Brett Rapkin
 Spaceman (2023), Abenteuerfilm und Science-Fiction-Drama von Johan Renck